Трой Стечер  (; род. 7 апреля 1994, Ричмонд) — канадский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Калгари Флэймз» и сборной Канады по хоккею, чемпион мира (2021).

Карьера

Клубная 
На юниорском уровне с 2009 по 2012 год играл за команду «Пентиктон Вис»; в сезоне 2012/13 он стал капитаном команды. По итогам сезона он был включен в команду всех звёзд.

С 2013 по 2016 год выступал за команду «Норт-Дакота Файтинг Хокс», представляющий Университет Северной Дакоты.

В апреле 2016 года подписал двухлетний контракт новичка с клубом «Ванкувер Кэнакс». Проведя в «касатках» первые два сезона; в июле 2018 года он продлил контракт на два года.

В октябре 2020 года подписал контракт с клубом «Детройт Ред Уингз», как свободный агент.

В марте 2022 года перешёл по обмену в «Лос-Анджелес Кингз». 

По окончании сезона, став свободным агентом перешёл в «Аризону» с которой заключил однолетний контракт. 

3 марта 2023 года в последний день делдайна вместе с нападающим Ником Ритчи был обменян в «Калгари Флэймз» на защитника Коннора Макки.

Сборная 
В составе сборной Канады на ЧМ-2019 завоевал серебряную медаль; на турнире заработал 3 очка (1+2). 

На ЧМ-2021 в составе «кленовых» стал чемпионом мира; на этом турнире заработал 2 очка (1+1).

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккейные защитники
Хоккеисты Канады
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Ютика Кометс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Аризона Койотис»